L'édition 2018 du tournoi de tennis de Genève se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Márton Fucsovics remporte l'épreuve en simple et Oliver Marach et Mate Pavić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Belge David Goffin, du Canadien Denis Shapovalov, de l'Italien Paolo Lorenzi et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Mirza Bašić, Florian Mayer, Ivo Karlović, Marco Cecchinato et Márcos Baghdatís.

Pendant le tournoi 
Issu des qualifications, l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles () signe sa première victoire sur le circuit ATP en battant son premier top 100.

En convalescence après une opération au genou, Stanislas Wawrinka, retombé à la  place mondiale, signe sa première victoire depuis plus de 3 mois après 4 revers successifs.

Lauréats 
Le Hongrois Márton Fucsovics remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Peter Gojowczyk.

En double, Oliver Marach et Mate Pavić décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Rajeev Ram. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Genève
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Genève
ATP 2018
Sport en Suisse en 2018
Tennis en mai 2018